Kévin Lebreton (1993-), coureur cycliste français ;
 Kévin Lebreton (1995-), rugbyman français.